Niagara (wodospad)
 Niagara (rzeka)
 Fort Niagara – historyczny fort nad rzeką Niagara
 Niagara (półwysep) – kraina geograficzna w Kanadzie
 Region Niagara – (ang. Regional Municipality of Niagara) – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario
 Niagara – film z 1953 roku
 Niagara – wiersz modernistycznej amerykańskiej poetki Adelaide Crapsey
 Niagara – gra planszowa autorstwa Thomasa Lieschinga i wydana przez Zoch Verlag
 Niagara – nazwa kodowa procesora UltraSPARC T1

Miejscowości w USA:
 Niagara – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Niagara – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Niagara – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Niagara – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Niagara (ang. Niagara Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Niagara (ang. Niagara Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Niagara (ang. Niagara Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Niagara (ang. Niagara County) – w stanie Nowy Jork

Zobacz też:
 Niagara Falls – miasto w Kanadzie w prowincji Ontario
 Niagara Falls – miasto w USA w stanie Nowy Jork
 Niagara-on-the-Lake (Ontario) – miasteczko w Kanadzie
 Niagara-Band – zespół muzyczny